Люббе, Генрих (1884—1940) — немецкий конструктор и изобретатель, основатель фирмы Arado Flugzeugwerke.
 Люббе, Фольрат (Vollrath Lübbe) — немецкий офицер, генерал-лейтенант во Второй мировой войне.
 Люббе, Герман (род. 1926) — немецкий философ, представитель школы Йоахима Риттера.